Матриця: Революція — альбом саундтреку 2003 року до однойменного фільму.

Список композицій

Принагідно 
 Matrix Revolutions (2003) Soundtracks 
 Various ‎– The Matrix Revolutions: Music From The Motion Picture 
 The Matrix Revolutions (album)

Матриця (фільм)
Саундтреки 2003